Spirit of America est un terme qui peut faire référence à :

Spirit of America (automobile), véhicules à record de vitesse terrestre ;
Spirit of America, association fondée par Jim Hake en 2003 visant à aider les Américains servant à l'étranger (Afghanistan, Irak, Afrique) et les populations locales dans le besoin ;
Spirit of America, un livre de photographie de Ken Duncan ;
Spirit of America, le premier bombardier Northrop B-2 Spirit ;
Spirit of America (bateau de croisière), un navire de croisière détenu et exploité par Cruise West ;
Spirit of America, un dirigeable Goodyear ;

Musiques et films 
The Spirit of America, un film documentaire de 1963 ;
Spirit of America, un album musical des Beach Boys de 1975 ;
Spirit of America, un enregistrement du Chœur du Tabernacle mormon ;
Spirit of America, un single de 1963 des Beach Boys tiré de leur album Little Deuce Coupe ;
Spirit of America Band, une fanfare américaine.